Paralebion är ett släkte av kräftdjur. Paralebion ingår i familjen Caligidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Paralebion